Peugeot 408 (2010) – kompaktowy sedan produkowany na rynki rozwijające się od 2010 roku.
 Peugeot 408 (2022) – kompaktowy fastback produkowany na rynek europejski i chiński od 2022 roku.